Mark O'Brien (n. 1984) – attore canadese
Mark O'Brien (n. 1987) – ciclista australiano
Mark O'Brien (n. 1984) – calciatore irlandese 
Mark O'Brien (n. 1992) – calciatore irlandese 
Mark O'Brien (1949-1999) – poeta, giornalista e attivista statunitense